Кондиционер воздушный — устройство для приведения воздуха в определённое состояние (по температуре и влажности).
 Кондиционер для волос — средство для ухода за волосами (обычно после мытья), которое изменяет их текстуру и внешний вид.